Зайцев В'ячеслав Михайлович (нар.. 2 березня 1938 року, Іваново, Російська РФСР, СРСР) — радянський і російський художник-модельєр, живописець і графік.
 Зайцев В'ячеслав Олексійович (6 вересня 1980 — 5 жовтня 2022) — український громадський діяч, історик, військовослужбовець, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також
 Зайцев